Seznam korpusov z zaporedno številko 3.

Seznam 
 Pehotni
 3. korpus (Združeno kraljestvo)
 3. strelski korpus (ZSSR)
 3. korpus (Wehrmacht)
 3. korpus (Finska)
 3. poljski korpus Luftwaffe
 3. korpus (Francija)
 3. korpus (Grande Armée)
 3. korpus (ZDA)
 3. korpus (Zvezna vojska ZDA)
 3. korpus (Avstro-Ogrska)
 3. korpus (Nemški imperij)
 3. rezervni korpus (Nemški imperij)
 3. kraljevi bavarski korpus
 3. korpus (Ruski imperij)
 3. gorski strelski korpus (ZSSR)
 3. gardni strelski korpus (ZSSR)
 3. korpus (Avstralija)
 3. korpus (Grčija)
 3. korpus (Južni Vietnam)
 3. korpus (Indija)
 3. korpus (VBiH)
 3. korpus (Otomanski imperij)
 3. korpus (Južna Koreja)
 3. korpus (Vietnamska ljudska armada)
 3. korpus NOVJ

 Konjeniški
 3. konjeniški korpus (ZSSR)
 3. gardni konjeniški korpus (ZSSR)
 3. konjeniški korpus (Ruski imperij)

 Marinski
 3. amfibicijski korpus (ZDA)

 Padalski/Zračnoprevozni
 3. zračnoprevozni korpus (ZSSR)

 Mehanizirani/Oklepni/Tankovski
 3. mehanizirani korpus (ZSSR)
 3. gardni mehanizirani korpus (ZSSR)
 3. tankovski korpus (ZSSR) 
 3. gardni tankovski korpus (ZSSR)
 3. motorizirani korpus (Wehrmacht)
 3. tankovski korpus (Wehrmacht)
 3. (germanski) SS-tankovski korpus

 Artilerijski
 3. artilerijski korpus (ZSSR)

 Letalski
 3. letalski korpus (Wehrmacht)
 3. lovski letalski korpus (ZSSR)
 3. letalski korpus (ZSSR)

 Protiletalski
 3. FLAK korpus (Wehrmacht)
 3. protiletalski korpus (Združeno kraljestvo)

 Ostali
 3. korpus vojaške policije (Wehrmacht)

Glej tudi